

Biografia 

Era figlia di Filippo II di Borgogna, duca di Borgogna e Turenna, e di Margherita III delle Fiandre.

Venne data in moglie a Leopoldo IV d'Asburgo che sposò a Vienna il 15 agosto 1393.

In diciotto anni di matrimonio però Caterina rimase senza figli, pertanto alla morte del marito il ducato passò al cognato Federico IV d'Austria, fratello di Guglielmo.

Caterina contrasse un secondo matrimonio intorno al 1419 con Smassmann di Rappoltstein.

Ascendenza

Note

Voci correlate 
Ducato di Borgogna
Ducato d'Austria

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Caterina di Borgogna